Национальный резерват острова Бак () — резерват дикой природы США на территории Американских Виргинских островов, расположенный в 4 км южнее острова Сент-Томас. Создан в 1969 году. Площадь — 0.18 км².

Описание 
Острова были переданы службе рыбных ресурсов и дикой природы США из-за их значения для перелётных птиц. В ведомство службы зе́мли были получены от ВМФ США в 1969 г. и береговой охраны США в 1981 г. Морское дно возле островов изобилует затонувшими в результате столкновения с коралловыми рифами судами, что привлекает туристов-дайверов. Остров Бак является частью администрации карибского комплекса национальных резерватов дикой природы.

Ссылки 
 Buck Island National Wildlife Refuge homepage

Необитаемые острова США
Национальные резерваты дикой природы на Американских Виргинских Островах
Охраняемые природные территории, появившиеся в 1969 году
Появились в 1969 году в США